ZEP peut faire référence à :
 Zone d'éducation prioritaire ;
 ZEP, la compagnie de réassurance de la COMESA.

Zep peut faire référence à :
 Zep, dessinateur de bandes dessinées (notamment de Titeuf) ;
 Zone d'expression populaire, un groupe français de musique populaire ;
 Zep Hindle, un personnage du film Saw.
 ZEP, Zone élémentaire de protection, est une section de voie ferroviaire élémentaire qui peut être fermée pour une intervention.